Das CIMB Singapore Masters 2010 fand vom 26. bis 31. Juli 2010 in Singapur statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2009/10 und mit 53.500 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie WSA Gold 45.
 
Nicol David gewann zum vierten Mal in Folge den Titel bei dem Turnier. Im Finale besiegte sie Alison Waters mit 18:16, 11:9 und 12:10.
 
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Per Wildcard erhielt Pamela Chua einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2010
WSA World Tour 2009/10